Howden ist ein britischer Name.

Orte:
 Howden, Ort im Osten Englands

Namensträger:
 Angus Howden, neuseeländischer Alpiner Skifahrer und WM-Teilnehmer 2009
 Brett Howden (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Colin Howden, schottischer Curler
 James Howden (1934–1993), australischer Ruderer
 Matt Howden, britischer Violinist und Sänger, siehe Sieben (Musiker)
 Quinton Howden (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Reece Howden (* 1998), kanadischer Freestyle-Skisportler
 Ronald Howden (* 1967), britischer Skilangläufer
 Ron Howden (* 1945), Schlagzeuger der Band Nektar
 Rhys Howden, australischer Wasserballer und Olympiateilnehmer

Unternehmen:
 Howden (Unternehmen), britischer Hersteller von großen Luft- und Gasmaschinen
 Howden Turbo, deutsches Unternehmen des Maschinenbaus